L5, L-5 ou L05 peut faire référence à :

Domaine militaire 
 DTCN L5, une torpille lourde de la Marine nationale française ;
 HMS Atherstone (L05), un destroyer de la Royal Navy ;
 HMS L5, un sous-marin de la Royal Navy ; 
 Stinson L-5 Sentinel, un avion militaire d'observation américain, mis en service dans la 7th USAAF ;

Mécanique / Transport

Aviation 
 .

Métro 
 Ligne L5 du métro de Barcelone.

Moteur 
 Moteur 5 cylindres en ligne ;
 Junkers L5, un moteur 6 cylindres en ligne construit dans les années 1920 par la firme aéronautique allemande Junkers.

Train 
 Ligne L5 du Léman Express à Genève.

Musique 
 Gibson L-5 CES, une guitare de la marque Gibson ; 
 L5, un groupe musical français composé de cinq femmes, formé lors de la première saison de l'émission Popstars, en 2001, d'où furent repérées Louisy Joseph et Margie Nelson ;
 L5, premier album du même groupe, paru en 2001.

Photographie 
 Nikon Coolpix L5, un appareil photographique numérique de Nikon.

Sciences

Anatomie 
 L5, la cinquième vertèbre lombaire.

Astronomie 
 L5, le cinquième Point de Lagrange.

Médecine 
 Sinus pilonidal (L05), d'après la Classification internationale des maladies.

Métallurgie 
 L5, un acier dont l'énergie de rupture est garantie à  à .

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres